Ajira est un nom propre qui peut se référer à :

 Ajira ou Akira, nom japonais d'un personnage de manga ;
 Ajira, fête traditionnelle aymara, en Bolivie.